Дёлен () — различные значения:

 Населённые пункты
 Дёлен — деревня в коммуне Байльроде района Северная Саксония, земля Саксония
 Дёлен — деревня, входящая в городские границы города Фрайталь района Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы, земля Саксония
 Дёлен — деревня в коммуне Гросенкнетен района Ольденбург, земля Нижняя Саксония
 Дёлен — деревня в коммуне Кубшюц района Баутцен, земля Саксония
 Дёлен — подрайон города Маркранштедт, земля Саксония
 Дёлен — подрайон города Нойштадт-на-Орле, земля Тюрингия
 Дёлен — деревня в коммуне Острау, земля Средняя Саксония
 Дёлен — деревня в коммуне Пробсцелла района Заальфельд-Рудольштадт, земля Тюрингия
 Дёлен — деревня в коммуне Зелиц района Средняя Саксония, земля Сакмония
 Дёлен — подрайон города Цвенкау, земля Саксония